Tachov est un toponyme qui peut désigner :

Tachov, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Tachov, une ville, chef-lieu du district de Tachov, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie